! N